Adam Cole (narciarz)
 Adam Cole (krykiecista)
 Adam Cole (wrestler)